Лейб Моргентой (наст. имя Хонон-Лейб Сапожник; 20 июля 1905, Пинск — 25 мая 1979, Холон ) — польско-израильский детский поэт. Писал на идише.

Биография 
Хонон-Лейб Сапожник родился в Пинске. После вторжения нацистов в СССР в 1941, спасаясь бегством, вместе со своей семьёй оказался в Ташкенте. В 1947 вернулся в Польшу, жил в Лодзи, занимался литературной деятельностью. Работал в редакции газеты «Фолкс Штиме». Писал на польском и русском языках, иврите и идише. В 1957 репатриировал с семьёй в Израиль, поселившись в Холоне.
Первые стихи были опубликованы в газетах Пинска и Вильно. Позже стихи печатались в журналах и газетах для детей на идише в Европе, Австралии, Израиле.

Произведения 
 «Аф полесер эрд» («На Полесской земле»), 1937;
 «Унтер полесер hимлен» («Под полесскими небесами»), 1941;
 «Руинен ин зун» («Развалины в солнце»), 1949;
 «Ба дер арбет клингт дос лид» («За работой звучит песня»), 1950.

Примечания

Ссылки 
 

Поэты на идише